Synnada bezeichnet:

 eine antike Stadt in Phrygien, siehe Synnada (Phrygien), heute Şuhut in der Türkei
 ein Titularerzbistum, das auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgeht, siehe Titularerzbistum Synnada in Phrygia
 eine antike Stadt in Nordafrika, siehe Synnada (Africa)
 ein Titularbistum, das auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgeht, siehe Titularbistum Synnada in Mauretania

Siehe auch:
 Michael von Synnada (Michael der Bekenner; † 826), Bischof von Synnada ab 784